Хе́брон () — англоязычный топоним; ряд населённых пунктов, названных в честь города Хевро́н.

Топоним 
Канада
  — поселение-призрак в Лабрадоре.
  — поселение на острове Принца Эдуарда.

США
  — городок в Висконсине.
  — поселение в составе городка.
  — деревня в Иллинойсе.
  — тауншип в Иллинойсе.
  — городок в Индиане.
  — поселение в Кентукки (произносится как Хи́брон).
  — городок в Коннектикуте.
  — тауншип в Мичигане.
  — городок в Мэне.
  — городок в Мэриленде.
  — город в Небраске.
  — городок в Нью-Гэмпшире.
  — городок в штате Нью-Йорк.
  — деревня в Огайо.
  — поселение в Пенсильвании.
  — тауншип в Пенсильвании.
  — город в Северной Дакоте (произносится как Хи́брон).
  — городок в Техасе.
  — поселение-призрак в Юте.

Прочие страны
  — деревня в Нортамберленде (Англия).

Составные топонимы
 :
  — поселение в Калифорнии.
 :
 Маунт-Хеброн — в Нью-Йорке.

Учреждения 
  — несколько церквей в Англии и США.
  — несколько старших школ в Индии и США.

См. также 
 Хеврон (значения)